

События 
 30 декабря — премьера Симфонии № 7 Антона Брукнера в Лейпциге

Классическая музыка 
 Антон Брукнер — «Te Deum»
 Сезар Франк — Прелюдия, хорал и фуга
 Роберт Фукс — Симфония № 1 до-мажор
 Александр Глазунов — струнный квартет № 2 фа-мажор, опус 10
 Шарль Гуно — оратория «Смерть и жизнь»
 Хуго Вольф — струнный квартет ре-минор

Опера 
 Феликс Вайнгартнер — «Шакунтала»
 Карл Миллёкер — «Гаспароне»
 Виктор Эрнст Несслер — «Трубач из Зекингена»
 Джакомо Пуччини — «Виллисы»
 Артур Салливан — «Принцесса Ида»
 Чарльз Вильерс Стэнфорд — «Савонарола»

Родились 
 1 января —  (ум. 1959) — американский автор песен
 13 января — Софи Такер (ум. 1966) — американская певица, актриса, комедиантка и радиоведущая
 29 января — Юхан Аавик (ум. 1982) — эстонский композитор, дирижёр и музыкальный педагог
 10 февраля —  (ум. 1947) — американский поэт-песенник
 22 февраля — Йорк Боуэн (ум. 1961) — британский композитор, дирижёр, пианист, органист, альтист, валторнист и педагог
 17 марта —  (ум. 1934) — американский джазовый кларнетист
 18 марта —  (ум. 1950) — американский пианист, композитор и актёр
 1 мая — Фелипе Боэро (ум. 1958) — аргентинский композитор и музыкальный педагог
 5 мая — Юргис Карнавичюс (ум. 1941) — литовский композитор и педагог
 19 мая —  (ум. 1966) — бельгийский композитор
 27 мая — Макс Брод (ум. 1968) — чешский и израильский писатель, философ, драматург, журналист, театральный и музыкальный критик
 13 августа —  (ум. 1954) — американский композитор, скрипач и органист
 6 сентября —  (ум. 1958) — американский композитор и музыковед
 17 сентября —  (ум. 1920) — американский композитор
 24 сентября —  (ум. 1945) — нидерландский композитор
 6 ноября —  (ум. 1956) — австралийский композитор
 23 ноября —  (ум. 1979) — британский и американский драматург и автор мюзиклов
 30 ноября — Туре Рангстрём (ум. 1947) — шведский композитор, дирижёр, педагог и музыкальный критик
 без точной даты —  (ум. 1969) — британский композитор

Скончались 
 21 января — Огюст Жозеф Франкомм (75) — французский виолончелист и композитор
 25 января — Иоганн Готфрид Пифке (68) — прусский композитор, гобоист, дирижёр и исполнитель военной музыки
 14 февраля — Франц Вольфарт (50) — немецкий композитор и музыкальный педагог
 22 апреля — Мария Тальони (79) — итальянская балерина
 29 апреля — Майкл Коста (76) — британский композитор, дирижёр и капельмейстер итальянского происхождения
 12 мая — Бедржих Сметана (60) — чешский композитор, пианист и дирижёр
 8 июня —  (51) — американский композитор и автор песен
 25 июня — Ганс Ротт (25) — австрийский композитор
 5 июля — Виктор Массе (62) — французский композитор и музыкальный педагог
 5 ноября — Эрминия Фреццолини (66) — итальянская певица (сопрано)
 27 ноября — Фанни Эльслер (74) — австрийская танцовщица
 4 декабря — Элис Смит (45) — британский композитор

См. также

Примечания

Литература